David Ogilvy kan syfta på bland andra:

* David Ogilvy (1911–1999), brittisk reklamman
 David Ogilvy, 3:e earl av Airlie (död 1717), skotsk peer
 David Ogilvy, 9:e earl av Airlie (1785–1849), skotsk peer
 David Ogilvy, 10:e earl av Airlie (1826–1881), skotsk peer
 David Ogilvy, 11:e earl av Airlie (1856–1900), skotsk peer
 David Ogilvy, 12:e earl av Airlie (1893–1968), skotsk peer
 David Ogilvy, 13:e earl av Airlie (född 1926), skotsk peer

Se även 
 Dave Ogilvie